Rzeźniczak, i Rzeźniczek:

 Andrzej Rzeźniczak (1947, Gdańsk – 2010, Chojnice), polski rzemieślnik i przedsiębiorca
 Franciszek Rzeźniczak (1914, Kąkolewo – 1991 Zielona Góra), polski muzyk, kapelmistrz
 Mateusz Rzeźniczak (1992) – polski aktor teatralny i filmowy
 Mateusz Rzeźniczak (1998) – polski lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 2020
 Stanisław Rzeźniczak (* 1954, Kietlin), polski lekkoatleta średniodystansowiec
 Zenon Rzeźniczak (* 1957, Zduńska Wola), polski polityk, samorządowiec, prawnik
 Jakub Rzeźniczak (* 1986, Łódź), piłkarz grający na pozycji obrońcy

Rzeźniczek 
 Dariusz Rzeźniczek (* 1968, Chorzów), polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Monika Rzeźniczek, wokalistka

Zobacz też 
 Rzeźnik (Řezník)